|}
Buslijn 29 van HTM was zes keer een buslijn in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, en is dat nu voor de zevende keer.

Route en dienstregeling 
De lijn verbindt Oude Waalsdorperweg via de Van Alkemadelaan, via de wijk Benoordenhout, langs Malieveld, het Centraal Station, langs het Centrum van Den Haag, langs Station Hollands Spoor, door de Haagse wijken Laakhavens en Spoorwijk en via Huis te Landelaan met het eindpunt Rijswijk Station.

Buslijn 29 rijdt alleen van maandag t/m vrijdag in de spitsuren en rijdt iedere 30 minuten. In de ochtendspits rijdt die naar de Oude Waalsdorperweg en in de middagspits naar Rijswijk Station.

Geschiedenis

1955-1965 
 1 november 1955: De eerste instelling van lijn 29 vond plaats op het traject Waalsdorperweg/Van Berwaerdeweg/Oostduinlaan - Station Hollands Spoor. In het kader van de wijziging van alle Haagse buslijnaanduidingen van letters in cijfers werd dit het nieuwe lijnnummer van lijn T, die vanaf 1946 een busdienst had onderhouden op dit traject.
 30 oktober 1965: Lijn 29 werd opgeheven. Dit werd vanwege het 1e fase van Plan Lehner met lijn 18 omgezet tot een nieuwe lijn 18.

1967-1972 
 26 mei 1967: De tweede instelling van lijn 29 vond plaats op het traject Station Hollands Spoor - Congresgebouw. Dit traject werd bereden als zomerlijn, en bij evenementen.
 18 juli 1968: Lijn 29 werd opgeheven.

 15 augustus 1971: De derde Lijn 29 werd ingezet tussen het Kurhaus en het Zuiderpark. Deze buslijn reed op zondag als voetballijn bij thuiswedstrijden van ADO Den Haag.
 december 1972: Lijn 29 werd opgeheven.

1990-2003 
 mei 1990: De vierde instelling van lijn 29 vond plaats op het traject Oude Waalsdorperweg -- Station Hollands Spoor. Deze lijn reed in de spits, vooral voor militairen.
 6 oktober 1997: De route van lijn 29 werd overgenomen door lijn 28 en lijn 29 zelf werd vanaf Oude Waalsdorperweg t/m Centraal Station ingekort.
 12 december 2003: Lijn 29 werd opgeheven.

2009-2010 
 13 december 2009: De vijfde instelling van lijn 29 vond plaats op het traject Kijkduinpark - Forellendaal (Kraayenstein). Deze buslijn nam lijn 24P over en was een test en hij rijdt twee keer per uur. Bij voldoende gebruik zal de wijziging definitief worden.
 12 december 2010: Lijn 29 werd opgeheven. Dit in verband met te weinig gebruik van deze lijn.

2011-2013 
 18 april 2011: De zesde instelling van lijn 29 vond plaats op het traject Oude Waalsdorperweg tot Centraal Station. Deze lijn rijdt tijdens de spits en neemt de spitsdiensten over van lijn 22 tussen Duinzigt en Centraal Station.
 10 december 2012: Het concessiebedrijf van HTM werd overgedaan naar HTMbuzz.
 2 september 2013: Lijn 29 werd opgeheven. Lijn 22 nam de route over van lijn 29.

2018-heden 
 9 december 2018: De zevende instelling van lijn 29 vond plaats op het traject Oude Waalsdorperweg - Rijswijk Station. Deze lijn nam de spitsritten over van de oude lijn 22 tussen Oude Waalsdorperweg en Centraal Station. Deze lijn wordt alleen tijdens de spits gereden.
 12 december 2018: Lijn 29 stopt in de richting van de Oude Waalsdorperweg niet bij de halte Waalsdorperweg. De reden hiervoor is dat de bus niet goed kan halteren direct na een bocht vanuit de Van Alkemadelaan naar de Waalsdorperweg. Daarnaast rijdt lijn 29 richting Station Rijswijk een omleiding tussen HMC Bronovo en Jozef Israëlsplein. Dit omdat de bus niet rechtsaf mag slaan vanaf de Alkemadelaan naar de Wassenaarseweg. De bussen rijden nog deze omleiding zolang de verkeerssituatie niet is aangepast voor het busverkeer.
 15 december 2019: De nieuwe busconcessie "Haaglanden Stad" ging vanaf dat moment in voor de periode 2019 - 2034. Daarnaast werd het vervoersbedrijf HTMbuzz na zeven jaar weer veranderd naar HTM.
 19 oktober 2020: Door de gevolgen van de coronacrisis en omdat HTM een betrouwbare dienstregeling wilde leveren, werd vanaf 19 oktober de dienstregeling van alle buslijnen aangepast. Hierdoor reed vanaf 19 oktober lijn 29 tijdelijk niet.
 4 januari 2021: Bij het ingaan van de nieuwe jaardienstregeling rijdt lijn 29 weer.

Externe links 
 Website van HTM
 Dienstregeling lijn 29

Buslijn 29
Haaglanden 29